Майкл Э. Зиммерман (; род. ) — интегральный теоретик, чья область интересов включает буддизм, философию Хайдеггера и Ницше, явления похищения и подход Кена Уилбера.

Библиография 
 Eclipse of the Self: The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity. Athens: Ohio University Press, 1981; second edition, 1986).
 Heidegger’s Confrontation with Modernity: Technology, Politics, and Art Bloomington: Indiana University Press, 1990).
 Portuguese translation: Confronto de Heidegger com a Modernidade: Política, Arte , trans. João Sousa Ramos (Lisbon: Instituto Piaget, 2001).
 Contesting Earth’s Future: Radical Ecology and Postmodernity (The University of California Press, 1994).
 Chinese translation underway with tentative title: Li Nun Zheng Feng : Ju Jiao Di Qiu Wei Lai (Shanghai: Shanghai Joint Publishing Company).

 Цитируемость 
 Google Scholar

 См. также 
 Современная философия
 Кен Уилбер

 Ссылки 
 Персональная страница на сайте университета Колорадо
 «Интегральная экология» — блог Майкла Зиммермана
 Циммерман М.'' Хайдеггер, буддизм и глубинная экология (пер. с англ. И. Н. Полумеева)

Интегральные исследования
Интегральный подход
Интегральная психология